Вітра́к-сюр-Монта́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Ліможа, 19 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 258,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вітрак-сюр-Монтан на сайті французького Національного інституту географії
 Вітрак-сюр-Монтан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітрак-сюр-Монтан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез